4 (getal) in het Italiaans 
 Audi quattro, een automodel van Audi
 quattro (aandrijfsysteem), een aandrijfsysteem van Audi
 Audi Sport GmbH, voorheen quattro GmbH, een dochteronderneming van Audi
 Quattro Pro, een spreadsheet
 Quattrocento, een 15e-eeuwse Italiaanse cultuur periode
 Quattro Castella, een gemeente in Italië
 Gilera Quattro, Italiaanse racemotor